Bieg na 400 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali O2 Arena w Pradze. Tytuł z poprzednich mistrzostw obronił Pavel Maslák.

Rekordy

Terminarz

Najlepsze czasy w Europie w 2015 
Tabela przedstawia 10 najlepszych osiągnięć na Startym Kontynencie w bieżącym sezonie.

Rezultaty

Eliminacje 
Rozegrano 4 biegi eliminacyjne, do których przystąpiło 33 biegaczy. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniły sześciu zawodników z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
Rozegrano 3 biegi półfinałowe, w których wystartowało 17 biegaczy. Awans do finału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 400 m mężczyzn